Настоящее историческое () в языкознании и риторике — употребление форм настоящего времени при описании событий прошлого.

Краткая характеристика 
Как правило, использование настоящего исторического вместо форм прошедшего времени даёт эффект оживления повествования, повышает степень наглядности описываемых событий. Говорящий словно переносится в прошлое и изображает события как разворачивающиеся на его глазах. Praesens historicum широко использовалось в письменной традиции классической латыни, например, в историческом повествовании Тита Ливия: Roma interim crescit, duplicatur civium numerus, Caelius additur urbi mons (Между тем Рим растёт, удваивается число граждан, к городу присоединяется гора Целий; Liv. I.30). 

Формы настоящего исторического могут как оформлять весь текст или его значительные фрагменты (пример 1), так и появляться в тексте спорадически, в особых позициях (пример 2). 

Пример 1. 
1 марта 1881 года в Петербурге группа молодых людей из организации «Народная воля» убивает (НАСТ-НЕСОВ) императора Александра II. Бомбу в царя бросает 25-летний поляк Игнатий Гриневицкий. Но руководит терактом 27-летняя дочь бывшего губернатора Петербурга Софья Перовская – это она машет белым платком, подавая сигнал убийце. Смерть императора шокирует петербургскую элиту. На тот момент многие уверены, что Россия находится в двух шагах от принятия конституции. Ещё за два месяца до убийства, в январе 1881 года, министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов пишет и приносит императору «всеподданнейший доклад» с изложением плана политических реформ. (М. Зыгарь. Империя должна умереть).

Пример 2. 
Первым серьёзным испытанием для Путина становится (НАСТ-НЕСОВ) катастрофа с атомной подводной лодкой «Курск». Она утонула (ПРОШ-СОВ) 12 августа, на 97-й день президентства Владимира Путина. Поначалу он не придал аварии значения и уехал  в отпуск в Сочи. Военные докладывали, что всё под контролем, волноваться не надо, вот-вот всё наладится. (М. Зыгарь. Вся кремлёвская рать).

Настоящее историческое в русском языке 
В русских текстах настоящее историческое используется достаточно ограниченно, значительно реже, чем в других европейских языках типа английского или французского, в которых в настоящем историческом могут быть написаны целые крупные тексты, например очерки или романы (например, роман Дж. Апдайка «Кролик, беги»). Дискурсивное использование настоящего времени для описания событий прошлого в русской традиции характерно для публицистики и научно-популярной литературы (преимущественно для беллетризованных биографий). Настоящее историческое довольно редко используется в художественной литературе, в научной и справочной литературе не используется почти совсем. В настоящем историческом как правило оформляются устные пересказы содержания предыдущих серий в начале новых серий многосерийных фильмов или сериалов.

Критерий Маслова
Перевод нарративного текста из плана прошедшего в план настоящего, сопровождаемый заменой стандартных форм прошедшего времени совершенного вида в настоящее историческое (НАСТ-НЕСОВ), является автоматическим, поэтому эта процедура может использоваться в качестве теста на видовую парность. Этот тест был предложен Ю. С. Масловым в работе 1948 года и широко используется в современной русской аспектологии под названием «критерий Маслова». Например, текст примера 1 может быть преобразован в традиционный событийный нарратив, оформленный глаголами совершенного вида прошедшего времени.

1 марта 1881 года в Петербурге группа молодых людей из организации «Народная воля» убивает (НАСТ-НЕСОВ) императора Александра II. Бомбу в царя бросает 25-летний поляк Игнатий Гриневицкий. Но руководит терактом 27-летняя дочь бывшего губернатора Петербурга Софья Перовская – это она машет белым платком, подавая сигнал убийце. Смерть императора шокирует петербургскую элиту. На тот момент многие уверены, что Россия находится в двух шагах от принятия конституции. Ещё за два месяца до убийства, в январе 1881 года, министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов пишет и приносит императору «всеподданнейший доклад» с изложением плана политических реформ. → 

1 марта 1881 года в Петербурге группа молодых людей из организации «Народная воля» убила императора Александра II. Бомбу в царя бросил (ПРОШ-СОВ) 25-летний поляк Игнатий Гриневицкий. Но руководил терактом 27-летняя дочь бывшего губернатора Петербурга Софья Перовская – это она махнула белым платком, подавая сигнал убийце. Смерть императора шокировала петербургскую элиту. На тот момент многие были уверены, что Россия находилась в двух шагах от принятия конституции. Ещё за два месяца до убийства, в январе 1881 года, министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов написал и принёс императору «всеподданнейший доклад» с изложением плана политических реформ.

Этот тест позволяет выделить следующие чистовидовые пары: убивать - убить, бросать - бросить, махать - махнуть, писать - написать, приносить - принести.

Будущее историческое
Близким к настоящему историческому является особый тип нарративных употреблений будущего — будущее историческое: в отличие от обычного будущего, оно описывает не гипотетическую прогнозируемую ситуацию, а событие в прошлом. Будущее историческое жанрово ограничено и используется почти исключительно в художественной речи.

Пример 3.
Рейтерн этот был офицер. Под Лейпцигом ему оторвало ядром правую руку. Он стал рисовать левой, писал и красками, добился известных успехов <...> Работы его Жуковскому нравились <...> Но, конечно, и в голову ему не могло прийти, какую роль через много лет сыграет в его жизни дом этого «безрукого красавца». (Б. К. Зайцев, Жуковский). 

Будущее историческое обычно используется в придаточных предложениях  и передаёт семантику последовательной смены событий в прошлом, но с особым художественным эффектом: оно подчёркивает второстепенный, фоновый характер сообщаемой информации, будущее нарративное пунктирно намечает линию развития событий и при этом является способом оформления зазора между сознанием героя и сознанием автора и читателя: герой в норме не знает о том событии, о котором сообщает автор.

Литература 
Зализняк Анна А., Шмелёв А. Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива). М., 1996.

Аспектология
Глагольные времена
Нарратология